Wilhelm Alter ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Alter senior (1843–1918), deutscher Psychiater
 Wilhelm Alter junior (1875–1943), deutscher Psychiater und MdL Lippe (DVP)
 Wilhelm Alter (Journalist) (1878–1913), sudetendeutscher Journalist und Historiker
 Wilhelm Rudolf „Willi“ Alter (1916–2005), historischer Landeskundler, Präsident der Pfälz. Ges. zur Förderung der Wissenschaften